Wegmann ist ein deutscher Familienname.

Namensträger

A 
 Alice Wegmann-Dändliker (1850–1909), Schweizer Schriftstellerin

B 
 Bertha Wegmann (1847–1926), dänisch-schweizerische Malerin

C 
 Caesar Eugen Wegmann (1896–1982), Schweizer Geologe
 Christian Wegmann (* 1976), deutscher Radrennfahrer

D 
 Dora Wegmann (1939–2001), Schweizer Theologin, Pfarrerin und Gründerin der ökumenischen Frauenbewegung in Zürich

F 
 Fabian Wegmann (* 1980), deutscher Radrennfahrer
 Froukje Wegman (* 1979), niederländische Ruderin

G 
 Günter Wegmann (Historiker), deutscher Militärhistoriker
 Günter Wegmann (* 1954), deutscher Fußballtrainer
 Gustav Albert Wegmann (1812–1858), Schweizer Architekt

H 
 Hans Wegmann (1889–1973), Schweizer evangelischer Geistlicher
 Hans Jakob Wegmann (1833–1904), Schweizer Förderer der Feuerbestattung

J 

 Judith Wegmann (* 1975), Schweizer Pianistin
 Jürgen Wegmann (* 1964), deutscher Fußballspieler

K 
 Karl Wegmann (1906–1981), deutscher Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus und Interbrigadist
 Karl-Heinz Wegmann (1934–1989), deutscher Kugelstoßer
 Klaus Wegmann (1932–2011), deutscher Biochemiker und Hochschullehrer 
 Konrad Wegmann (1932–2008), deutscher Politikwissenschaftler

L 
 Léa Wegmann (* 1990), deutsche Schauspielerin

M 
 Marius Wegmann (* 1998), deutscher Fußballspieler

N 
 Nikolaus Wegmann (* 1954), deutscher Literaturwissenschaftler

P 
 Paul Wegmann (1889–1945), deutscher Politiker (SPD), Gewerkschafter und Widerstandskämpfer

 Philipp Ernst Wegmann (Philipp August Weegmann; 1734–1778), deutscher Orgelbauer

R 
 Richard Wegmann (1886–1954), deutscher Gutsbesitzer, Mitglied des Provinziallandtages der Provinz Hessen-Nassau
 Rudolf Ernst Wegmann (1939–1988), Schweizer Geologe

S 
 Sabine Wegmann (* 1965), deutsche Schauspielerin
 Sylta Fee Wegmann (* 1987), deutsche Schauspielerin

T 
 Theo Wegmann (* 1951), Schweizer Komponist, Pianist, Organist und Musikpädagoge
 Thomas Wegmann (* 1962), deutscher Literaturwissenschaftler

U 
 Ute Wegmann (* 1959), deutsche Literaturkritikerin und Schriftstellerin
 Uwe Wegmann (* 1964), deutscher Fußballspieler

V 
 Valentin Wegmann (* 1979), Schweizer Basketballspieler

Siehe auch 
 Krauss-Maffei Wegmann, deutsches Rüstungsunternehmen
 Wegmann & Co., deutsche Waggonfabrik
 Wechmann
 Weckmann
 Wegman
 Wegemann
 Wegeman
 Weegmann
 Wiegmann

Familienname
Deutscher Personenname